Corri ragazzo corri (Vrchní, prchni!) – film del 1981 diretto da Ladislav Smoljak
Corri ragazzo corri (Lauf Junge lauf) – film del 2013 diretto da Pepe Danquart
Corri ragazzo, corri – romanzo del 2001 di Uri Orlev